Шахи — настільна гра

 Шахи — село, Павловський район, Алтайський край, Росія
 Шахи — село, Сарненський район, Рівненська область, Україна